Detta är en lista över borgmästare i Durrës ända sedan Vloraproklamationen 1912.

Borgmästare (1912–i dag)

Källor

Fotnoter 

Listor med anknytning till Albanien